Наум — чоловіче ім'я.

 Пророк Наум — один з дванадцяти малих біблійних пророків, який написав Книгу пророка Наума, сьому серед книг «малих пророків»;
 Наум Охридський — болгарський святий, учень святих Кирила і Мефодія.